Der AZS PWSZ Biała Podlaska (Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej) ist ein polnischer Frauenfußballverein. Er wurde am 23. April 2003 gegründet und stieg 2006/07 in die 1. polnische Frauenfußballliga auf.

Bilanz 

 2005/06: Aufstieg 1. Runde gegen UKS Gol Częstochowa (0:3)
 2005/06: Aufstieg 2. Runde gegen Stilon Gorzów Wielkopolski (6:2)
 2007/08: Relegation gegen MUKS Tomaszów Mazowiecki (2:0 - 1:1)
 2016/17: Durch den Rückzug von GOSiR Piaseczno blieb Biala Podlaska trotz Abstieg in der Liga.

Weblinks 
 Profil auf www.90minut.pl

Polnischer Frauenfußballverein
Fußballverein aus der Woiwodschaft Lublin
Biała Podlaska
Gegründet 2003
Hochschulsport (Polen)